Фитиль — может означать:

 Фитиль — шнур, часто негорючий, подающий топливо к горелке.
 Фитиль — тлеющий шнур, средство для воспламенения заряда в фитильном оружии.
 Прочно устоявшийся синоним для огнепроводного шнура (что с технической точки зрения не всегда верно).
 «Фитиль» — сатирический киножурнал.

См. также 

 Фитильный замок